Abondance (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Abondance (kaas), Franse kaas
 Abondance (runderras), runderras afkomstig uit Frankrijk
 Dranse d'Abondance, een rivier in Frankrijk